Левенте:

Понятия с названием Левенте 
 Левенте — венгерское имя.
 «Левенте» — военизированная юношеская организация в Венгрии в период между Первой и Второй мировыми войнами.
 Levente II — небольшой венгерский самолёт времён Второй мировой.

Персоналии 
 Лиюнтика или Левенте — старший сын Арпада.
 Левенте — венгерский князь, представитель династии Арпадов, брат королей Андрея I и Белы I.

См. также 
 Левент
 Левентон
 Леванте